Corint poate însemna:
Corint, oraș grecesc pe Istmul Corint
Canalul Corint, canal artificial care leagă Golful Corint din Marea Ionică de Golful Saronic din Marea Egee
Golful Corint
Editura Corint